Sauerstoffbedarf steht für:

 biochemischer Sauerstoffbedarf
 chemischer Sauerstoffbedarf
 theoretischer Sauerstoffbedarf
 totaler Sauerstoffbedarf

Siehe auch:
 Sauerstoffbedarfsstufe